Kabinett des Schottischen Parlaments steht für:

 Kabinett des 1. Schottischen Parlaments
 Kabinett des 2. Schottischen Parlaments
 Kabinett des 3. Schottischen Parlaments
 Kabinett des 4. Schottischen Parlaments
 Kabinett des 5. Schottischen Parlaments
 Kabinett des 6. Schottischen Parlaments

Siehe auch:
 Schottische Regierung